Staroschilowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Staroschilowo (Rjasan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Rjasan
 Staroschilowo (Krasnojarsk), ländliche Siedlung in der Region Krasnojarsk